Le psaume 72 peut désigner :
 le psaume 72 (71) : psaume 72 selon la numérotation hébraïque, psaume 71 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 73 (72) : psaume 73 selon la numérotation hébraïque, psaume 72 selon la numérotation grecque.